A Krajobrazy a Trubadurzy együttes 1968-ban megjelent első nagylemeze, melyet a Pronit adott ki. Katalógusszáma: XL 0470 (mono).

Az album dalai

A oldal

 U nas najweselej
 Krajobrazy
 Zrób to dla mnie
 Odjechałaś - nie wiem sam dokąd
 Chcę po twoich poznać oczach
 Znamy się tylko z widzenia
 Wrócimy kiedyś znów

B oldal

 Powiedz kim jesteś
 Na Mazowszu
 Byłaś tu
 A więc nie
 Słoneczniki - kwiaty
 Chłopiec twój

Források

 http://rateyourmusic.com/release/album/trubadurzy/krajobrazy/
 http://www.discogs.com/Trubadurzy-Krajobrazy/master/411899

Trubadurzy-albumok
1968 nagylemezei